Samaniego kan syfta på:

Colombia 

 Samaniego (kommun i Colombia), Nariño, 
 Samaniego (ort), Nariño,

Spanien 

 Samaniego (kommun), Baskien, Araba / Álava, 
 Samaniego (kommunhuvudort), Baskien, Araba / Álava,